Семён Воробьёв:
 Воробьёв, Семён Иванович (более известен как лже Симеон Алексеевич; ум. 1674) — русский самозванец, выдававший себя за умершего в четырёхлетнем возрасте царевича Симеона Алексеевича.
 Воробьёв, Семён Михайлович (1871—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.